Randy White (n. 1967), cestista statunitense
Randall Lee White (n. 1953), giocatore di football americano statunitense